Stanly ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Stanly (1810–1872), US-amerikanischer Politiker
 Fabius Stanly (1815–1882), US-amerikanischer Marineoffizier
 John Stanly (1774–1834), US-amerikanischer Politiker
 Mirela Stanly (* vor 2012), deutsche Autorin

Stanly bezeichnet als Name:

 USS Stanly (DD-478), Zerstörer der United States Navy

Siehe auch:

 Stanly County
 Stanley